La stagione 2019 del British Touring Car Championship è la sessantaduesima edizione del campionato gestito dalla ToCA. È iniziata il 6 aprile a Brands Hatch ed è terminata il 13 ottobre nello stesso circuito. Colin Turkington, su BMW 330i MSport, si è aggiudicato il suo secondo titolo piloti consecutivo (quarto in carriera), mentre la BMW si è aggiudicata il titolo costruttori e la Halfords Yuasa Racing si è aggiudicata il titolo scuderie. Rory Butcher, su Honda Civic Type R, si è aggiudicato il titolo piloti privati e il trofeo Jack Sears, mentre la sua scuderia, la Cobra Sport AmD AutoAid/RCIB Insurance, si è aggiudicata il titolo scuderie private.

Piloti e scuderie

Calendario

Risultati e classifiche

Gare

Classifiche

Classifica piloti

Classifica costruttori

Classifica scuderie

Classifica piloti privati

Classifica scuderie private

Trofeo Jack Sears

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Serie e competizioni motoristiche nel 2019
2019